В статье приведены результаты матчей сборной Бутана по футболу в 2008 году.

Футбол в Бутане